Eugène de Robillard de Beaurepaire (1827-1899) est un magistrat et historien français, spécialiste de la Normandie et d'histoire littéraire ;
 Charles de Robillard de Beaurepaire (1828-1908), son frère, est un historien et architecte français, spécialiste de l'histoire de la Normandie ;
 Joseph de Robillard de Beaurepaire (1830-1906), son frère, est un agronome et historien français ;
Georges de Robillard de Beaurepaire (1863-1941), fils de Charles, avocat, bâtonnier, juriste, historien, président ou membre de plusieurs sociétés savantes.